De elfde etappe van de Ronde van Spanje 2011 werd verreden op 31 augustus. Het was een zware bergrit over 167 kilometer van Verín naar Manzaneda.

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen 

11
Sport in Galicië